Door de goede prestaties van AZ in het seizoen 2003/04 komt AZ dit seizoen niet alleen uit in de eredivisie en de KNVB beker maar ook in de UEFA Cup. Dit gebeurde voor het laatst in het seizoen 1982/83.

Het seizoen stond dan ook in het teken van de Europese campagne van de Alkmaarse/Zaanse club waarin uiteindelijk de halve finale werd bereikt. AZ eindigde 3de in de eredivisie en ook dat was de beste prestatie sinds begin jaren tachtig. In de Amstel Cup verging het AZ minder goed; hierin werd de ploeg in de achtste finale uitgeschakeld door Feyenoord.

In de winterstop kondigde Co Adriaanse aan dat hij aan het eind van het seizoen zou gaan vertrekken. Al snel werd duidelijk dat Louis van Gaal hem zou gaan opvolgen. In februari heeft voorzitter Dirk Scheringa de schuld van €67 miljoen omgezet in aandelen, waardoor hij de eigenaar is geworden van AZ en het toen nog in ontwikkeling zijnde DSB-stadion. Dit werd pas in december 2006 bekend door een groot interview met Voetbal International.

Wedstrijden

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AZ, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach Co Adriaanse als derde eindigden in de Nederlandse eredivisie.

AZ naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2004/05